Rotberg steht für:

 Rotberg (Adelsgeschlecht), ein ehemaliges Schweizer Adelsgeschlecht
 Burg Rotberg, eine Burg im Schweizer Kanton Solothurn
 Rotberg (Berg), Berg / Hügelzug oberhalb Villigen AG
 Rotberg (Mitwitz), Ortsteil des Marktes Mitwitz, Landkreis Kronach, Bayern
 Rotberg (Schönefeld), Gemarkung der Gemeinde Schönefeld, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Rotberg ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold von Rotberg († 1458), Bischof von Basel
 Eduard Anselm von Rotberg (1799–1884), bayerischer Generalleutnant
 Hans Eberhard Rotberg (1903–1995), deutscher Jurist und von 1952 bis 1969 Richter am Bundesgerichtshof
 Hans Ludmann von Rotberg († 1423), Basler Bürgermeister
 Hermann Rotberg (1873–1945), deutscher Jurist und Landrat
 Johann Christoph von Rotberg (1720–1772), Adeliger, Domherr, Stiftspropst
 Leopold Melchior von Rotberg (1673–1736), ranghoher Amtsträger der Markgrafschaft Baden-Durlach und der Landgrafschaft Hessen-Kassel
 Markus Freiherr von Rotberg (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Wernher von Rotberg (1870–1949), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Wilhelm von Rotberg (1718–1795), Geheimrat und Kammerpräsident des Herzogtums Sachsen-Gotha-Altenburg

Siehe auch:
 Rotberger
 Rotenberg
 Rothberg
 Rottberg
 Roter Berg
 Röthenberg